



Берестейська область 
 Велике Село — село в Барановицькому районі.
 Велике Село — агромістечко в Пружанському районі.

Вітебська область 
 Велике Село — село у Верхньодвінському районі.
 Велике Село — село в Ліозненському районі.
 Велике Село — село в Полоцькому районі.
 Велике Село — село в Сєнненському районі, у Каковчинській сільській раді.
 Велике Село — село в Сєнненському районі, у Ходцавській сільській раді.
 Велике Село — агромістечко в Шарковщинському районі.

Гродненська область 
 Велике Село — село в Островецькому районі.
 Велике Село — село у Вовковиському районі.
 Велике Село — село в Корелицькому районі.
 Велике Село — село в Лідському районі, у Круповській сільській раді.
 Велике Село — село в Лідському районі, у Ходоровській сільській раді.
 Велике Село — село в Свіслоцькому районі.
 Велике Село — село в Щучинському районі, у Василіськівській сільській раді.
 Велике Село — село в Щучинському районі, у Желудоцькій сільській раді.

Мінська область 
 Велике Село — село в Дзержинському районі.
 Велике Село — село в Молодечненському районі.
 Велике Село — село в Мінському районі.

Велике Село — присілок у Бокситогорському районі Ленінградської області.
 Велике Село — селище в Німанському районі Калінінградської області.
 Велике Село (Большое Село) — селище в Ярославській області.

Див. також 
 Велике
 Банатське Велике Село